Erhöhung steht für:

 Hinaufsetzen oder Höherlegen durch bauliche Maßnahmen
 Berge oder Hügel, die auch als Erhöhungen bezeichnet werden
 Exaltation, in der Astrologie ein Zustand eines Planeten, der sich in dem ihm entsprechenden Tierkreiszeichen befindet
 die Chance nach einem erfolgreichen Versuch im Rugby, siehe Versuch (Rugby)
 Erhöhung von Jesus Christus, siehe Christi Himmelfahrt
 eine mormonische Glaubenslehre, siehe Erhöhung (Mormonentum)